Silkworm:
 Silkworm — компьютерная игра в жанре горизонтального скролл-шутера, разработанная в 1988 году.
 Silkworm — инди-рок группа, существовавшая с 1987 по 2005 год.